Фёдор Мосальский:

 Мосальский, Фёдор Александрович Гладыш (? — после 1597) — голова и воевода.
 Мосальский, Фёдор Иванович (?—1617) — маршалок гродненский.
 Мосальский, Фёдор Осипович (? — после 1598) — воевода.
 Мосальский, Фёдор Фёдорович (1810—1886) — русский инженер, генерал-майор.